wzgórze – forma ukształtowania terenu
 wzgórze – część miedzymózgowia
 „Wzgórze” – galeria sztuki w Bielsku-Białej
 Wzgórze – film Sidneya Lumeta
 Wzgórze – singel zespołu Voo Voo

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 10
 Wzgórze – część miasta Bełżyce
 Wzgórze – część miasta Ropczyce
 Wzgórze – część wsi Brzustów w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Inowłódz
 Wzgórze – część wsi Lgota w woj. małopolskim, w pow. chrzanowskim, w gminie Trzebinia
 Wzgórze – część wsi Młoszowa w woj. małopolskim, w pow. chrzanowskim, w gminie Trzebinia
 Wzgórze – część wsi Czerna w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Krzeszowice
 Wzgórze – część wsi Filipowice w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Krzeszowice
 Wzgórze – część wsi Miękinia w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Krzeszowice
 Wzgórze – część wsi Nowa Góra w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Krzeszowice
 Wzgórze – część wsi Gaj w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Mogilany
Inne:
 Wzgórze – osiedle miasta Starachowice